Wake Me Up – singolo delle Girls Aloud del 2005
 Wake Me Up – singolo di Avicii del 2013
 Wake Me Up! – EP di Neuroticfish del 2001
 Wake Me Up – singolo di Remy Ma del 2017
 Wake Me Up (When This Nightmare's Over) – singolo dei Simple Plan del 2022